Charles Morel ist der Name folgender Personen:

* Charles Morel (Mediziner) (1822–1884), französischer Anatom
 Charles Morel (Maler) (1861–1908), französischer Maler und Dichter 
 Charles-Ferdinand Morel (genannt Dekan Morel, 1772–1848), Schweizer Pfarrer und Politiker